Област Смолян (също и Смолянска област) е съставна област на България.

Заема площ от 3193 km², има население 96 284 души по данни от преброяване 2021. Пощенските кодове на населените места в област Смолян са от 4700 (за град Смолян) до 4999. МПС-кодът ѝ е СМ.

Населени места 
Населени места в област Смолян (градовете са с удебелен шрифт):

Публични институции 

Резултати на публичните институции от Област Смолян в проучването за 2022 година на фондация "Прозрачност и достъп до информация" чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до бъллгарските публичните институции.

Население

Численост на населението 
Численост на населението в населените места на днешните общини в област Смолян, според преброяванията през годините:

Прираст на населението

Естествен прираст

Етнически състав 
В областите, където мнозинството от населението е декларирало българска етническа принадлежност на преброяването, съответства и с доминиращо православно вероизповедание, в област Смолян обаче мнозинството са заявили, че са етнически българи с вероизповедание ислям, т.е. те са българи мохамедани.

Численост и дял на етническите групи според преброяванията на населението през годините:

Езици 
Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяванията на населението през годините:

Източници

Външни препратки 

  
  Музикални изпълнители в стил рок или свързаните с него подстилове музика от областта в Български рок архиви